Phyllogloea är ett släkte av svampar. Phyllogloea ingår i familjen Phragmoxenidiaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Phyllogloea